Forbidden  (anglicky zakázaný) může být:

 Forbidden (album) – album britské kapely Black Sabbath
 Forbidden (hudební skupina) – americká thrashmetalová kapela